Бос — фамилия и топоним.

Топоним 
 Бос — историческая область во Франции (:en:Beauce).
 Бос — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Бад-Кройцнах.
 Бос — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бос — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Майен-Кобленц.
 Бос — река в Германии.
 Бос — бывший остров в Нидерландах, исчез в XVIII веке.

Носители фамилии 
 Бос, Анни (1886—1975) — нидерландская актриса театра и немого кино.
 Бос, Виллем Хендрик ван ден (1896—1974) — нидерландско-южноафриканский астроном.
 Бос, Джагдиш Чандра (1858—1937) — бенгальский учёный-энциклопедист и писатель-фантаст.
 Бос, Жан-Адольф (2 августа 1818 — 13 июля 1875) — французский живописец-баталист, иллюстратор книг, гравёр.
 Бош, Иоганн ван ден (1780—1844) — нидерландский генерал; генерал-губернатор нидерландских владений в Индии; министр колоний.
 Бос, Корнелис (ок. 1510—1555) — нидерландский рисовальщик и гравёр.
 Бос, Кунрад (1875—1955) — нидерландский пианист.
 Бос, Кхудирам (1889—1908) — деятель индийского национально-освободительного движения.
 Бос, Ламберт (1670—1717) — голландский филолог, профессор греческого языка и литературы.
 Бос, Михиль ван ден (род. 1975) — нидерландский композитор.
 Бос, Сарат Чандра (1889—1950) — бенгальский националист, старший брат Субхаса Чандры Боса.
 Бос, Субхас Чандра (1897—1945) — один из лидеров Индийского движения за независимость.
 Дю Бос, Шарль (Charles Du Bos; 1882—1939) — французский писатель и литературный критик.
 Бос, Петер (род. 1963) — нидерландский футболист и тренер.
 Бос, Тео (род. 1983) — нидерландский трековый и шоссейный велогонщик.
 Бос, Ян (род. 1975) — нидерландский конькобежец и велогонщик.
 Бос, Ян Юст (1939—2003) — нидерландский гребец.
 Ритзема Бос, Ян (1850—1928) — голландский ботаник-фитопатолог, зоолог, энтомолог.

См. также 
 БОС — аббревиатура.
 Bos
 Босс
 Боос
 Босх

Примечания